Unik kan syfta på:

 Unik – en idrottsförening från Uppsala, se Uppsala-Näs IK
Unik BK
Unik FK

Se även
 Unikum – något som är unikt